Junge Philharmonie steht für:
 Junge Deutsche Philharmonie 
 Junge Münchner Philharmonie
 Junge Norddeutsche Philharmonie
 Junge Philharmonie Brandenburg
 Junge Philharmonie Köln
 Junge Philharmonie Salzburg
 Junge Philharmonie Erlangen